After You've Gone, un foxtrot de Turner Layton composé en 1918 et devenu un standard de jazz ;
 After You've Gone, un court métrage d'animation inclus comme séquence dans La Boîte à musique (1946) de Walt Disney Productions ;
 After You've Gone, une série télévisée britannique de 2007-2008.